Le Championnat de France de volley-ball Élite Masculine 2018-2019 oppose seize équipes françaises de volley-ball. Il s'agit du troisième niveau national du championnat de France de volley-ball.

Listes des équipes en compétition 

 * Maintenu sportivement mais en difficulté financière, l'ASUL Lyon Volley Ball annonce le 8 août 2018 qu'elle renonce à la ligue B. Elle repart en 2018-2019 en Elite.

Formule de la Compétition

Première phase  

Matchs Aller/Retour : 14 journées.

À l'issue de cette phase, les 4 premières équipes de chaque poules sont qualifiées pour les play-offs, alors que les 4 dernières sont basculées en play-downs. Le CNVB (poule B) est qualifié d'office pour les play-offs quels que soient ses résultats.

Deuxième phase 

Les équipes sont à nouveau séparées en deux poules mais les enjeux sont différents. Les play-offs désigneront le champion de France Élite qui sera promu en Ligue B. Les play-downs détermineront les quatre équipes relégués à l’échelon inférieur.

La poule des play-offs est constituée des 3 meilleures équipes de chaque poule de la première phase, dont les résultats ne sont pas conservés.Chaque équipe joue donc dix nouveaux puisqu’elle affronte en matchs aller-retour les cinq équipes de la poule.

La poule des play-down est constituée des 5 autres équipes de chaque poule de la première phase. Les points acquis lors de la première phase contre les adversaires qui sont reversés dans la même poule sont conservés. Chaque équipe joue donc dix nouveaux matchs puisqu’elle affronte en matchs aller-retour les cinq équipes issues de l’autre poule.

Résultats

Première phase

Matchs

 Poule A

 Poule B

Classements 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoire, 0 point en cas de défaite. Si le match va jusqu'au tie-break (cinquième set), le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera 1 point.
En cas d’égalité de points, le classement prend en compte :
le nombre de victoires
le quotient des sets
le quotient des points

Poule A

Poule B

Deuxième phase

Playoff
Les 3 premiers clubs au classement de chaque poule à la fin de la première phase son qualifiés pour les playoffs. Les résultats obtenus durant la première phase contre les deux autres équipes qualifiées ne sont pas conservés. Chaque équipe se rencontre en match aller/retour soit 10 journées.
(mise à jour J4)

Classement final

Playdown

Les équipes classées 4ème à 8ème de chaque poule lors de la première phase disputent les playdowns. Les résultats obtenus durant la première phase, contre les cinq autres équipes de la même poule qualifiées sont conservés en playdown.

(Mise à jour :J4)

Liens externes 
 Site officiel de la FFVB

Notes et références 

2018-2019